Roncagliolo ist der Familienname folgender Personen:

 Cristián Carlos Roncagliolo Pacheco (* 1969), chilenischer Geistlicher, römisch-katholischer Weihbischof in Santiago de Chile
 Rafael Roncagliolo (1944–2021), peruanischer Soziologe und Politiker, Außenminister 2011–2013
 Santiago Roncagliolo (* 1975), peruanischer Schriftsteller, Journalist und Übersetzer